Saint Amant oder Saint-Amant steht für:
 Saint Amant (Louisiana), USA

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Amant-de-Boixe, Département Charente
 Saint-Amant-de-Bonnieure, Département Charente 
 Saint-Amant-de-Montmoreau, Département Charente 
 Saint-Amant-de-Nouère, Département Charente   
 Saint-Amant-Roche-Savine, Département Puy-de-Dôme 
 Saint-Amant-Tallende, Département Puy-de-Dôme
 Graves-Saint-Amant, Département Charente

Personen:
 Antoine Gérard de Saint Amant, französischer Poet
 Marc-Antoine Girard de Saint-Amant (1594–1661), französischer Lyriker des Barock
 Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (1800–1872), französischer Schachmeister

Siehe auch:
 Saint-Amand
 Saint-Amans